15-й гусарский полк — кавалерийский полк императорской и королевской армии Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Сальватора.

Полное название:

История 
Дата образования — 1701 год. В 1701 году был создан драгунский полк. В 1798 году он был переименована в 7-й лёгкий драгунский полк, в 1802 году — во 2-й драгунский полк, в 1860 году — в 10-й кирасирский полк, в 1867 году — в 10-й драгунский полк и, наконец, в 1873 году — в 15-й гусарский полк.

Почётные командиры 
 Фельдмаршал Кристиан Эрнест фон Бранденбург-Байройт (1701—1712),
 Король Баварии Максимилиан I Виттельсбах (1814—1817),
 Король Баварии Людвик I Виттельсбах (1817—1868),
 Почётный шеф — эрцгерцог Франц Сальватор Австрийский (с 1898).

Состав полка 
Набор рекрутов — с 1889 года в Кошице.

Национальный состав полка (июль 1914 г.) — 91 % венгров и 9 % других.

Языки полка (июль 1914 г.) — венгерский.

Структура полка в мирное время 
 штаб
 взвод разведчиков
 телеграфный взвод
 резерв
 I-й дивизион
 II-ой дивизион

В состав каждого дивизиона входили 3 эскадрона по 117 гусар. В штатном статусе полка было 37 офицеров и 874 унтер-офицера и низшего чина.

Униформа 
Тёмно-синяя аттила (мундир) с жёлтыми пуговицами и пепельно-серый кивер.

Первая мировая война 
 1914 год — штаб и I-й дивизион — Дьёндьёш, II-ой дивизион — Мишкольц .
 1914 год — входит в состав VI корпуса 1 кавалерийской дивизии 6 бригады кавалерии.

Командиры полка 
 1879: Алоис Покорный.
 1908: Карл фон Энрикес.
 1914: Альфонс ван дер Слоот фон Ваальминген.

Примечания

Литература 
 Obstlt. Alphons Frhr. v. Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Wien 1898—1905.
 Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Wien 1967.
 B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ.-Verl., Wien 1999.
 Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848—1918. Bertelsmann, München 1974.

Кавалерийские полки Австрийской империи
Кавалерийские полки Австро-Венгрии
Гусарские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1701 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году